Дом прессы (Санкт-Петербург) (набережная Фонтанки).
 Дом прессы (Харьков) (Московский проспект).

См. также 
 Дом свободной прессы
 Дом печати